Live in Montreal es el cuatro lanzamiento y tercer EP de la banda October Sky, y fue lanzado exclusivamente como descarga digital el 26 de junio de 2011.

Fue grabado en vivo en el Club Soda, un lugar de música en Montreal, Quebec en el 30 de abril de 2011. El diseño gráfico del álbum fue hecho por October Sky, y las fotografías de la cubierta se tomaron y estilizaron por el fotógrafo Eric Rouleau.

Lista de canciones

Referencias

Enlaces externos 
Official Website

Álbumes de Canadá de 2011
Álbumes en vivo de 2011
Álbumes de October Sky